Conservatore – persona che propugna l'orientamento politico del conservatorismo
 Conservatore – particolare magistrato del periodo corporativo medievale
 Conservatore dei registri immobiliari – funzionario cui spetta l'obbligo di registrare atti di trascrizione o di iscrizione di diritti su beni immobili 
 Conservatore dei monumenti e oggetti di antichità – funzionario cui è demandata la tutela dei beni artistici pubblici in un determinato ambito amministrativo
 Conservatore museale – figura professionale che presiede all'acquisizione, conservazione, inventariazione, sicurezza e catalogazione di reperti e collezioni di un museo
 Conservatore di Roma – carica dello Stato Pontificio con compiti di amministrazione cittadina
 Il conservatore – romanzo del 1974 di Nadine Gordimer

Pagine correlate 
 Partito Conservatore